Deac (<  "scrib"):
 Augustin Deac
 Ciprian Ioan Deac
 Gabriel Deac
 Vali Deac
 Mariana Deac
 Mircea Deac
 Radu Deac

Vezi și 
 Deák

 diac
 Diacon
 Diaconescu
 Listă de nume românești - litera D

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din maghiară